Cayo Furio Pácilo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Furio Pácilo (cónsul 412 a. C.).— Cónsul en el año 412 a. C.
 Cayo Furio Pácilo (cónsul 251 a. C.).— Cónsul en el año 251 a. C.
 Cayo Furio Pácilo Fuso.— Cónsul y tribuno consular en el